Mužská čtyřhra na Letních olympijských hrách 1996 probíhala v areálu Stone Mountain Tennis Center, ležícím ve městě Stone Mountain. Soutěž se konala v období od 23. července do 1. srpna 1996 na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem.

Olympijský turnaj 
Premiérově od znovuzařazení tenisu do olympijského programu v roce 1988 nebyly hrány kvalifikace. Do čtyřhry nastoupilo 64 tenistů. Poprvé od roku 1904 byl také turnaj odehrán pouze na dva vítězné sety, vyjma finále, ve kterém bylo k zisku zlaté medaile potřeba vyhrát sady tři. Obhájcem zlaté medaile z předchozí olympiády byl německý pár Boris Becker a Michael Stich, jenž do turnaje nezasáhl.

Olympijské vítězství vybojovala nejvýše nasazená dvojice Australanů Todd Woodbridge a Mark Woodforde, jejíž členové ve finále zdolali britské reprezentanty Neila Broada s Tima Henmana po třísetovém průběhu. Australští šampioni tak získali třicátý osmý společný titul. Pro Woodforda se jednalo o čtyřicátou čtvrtou deblovou trofej a pro Woodbridge o čtyřicáté třetí turnajové vítězství ze čtyřhry.

Poražení semifinalisté odehráli poprvé od roku 1924 utkání o bronzovou medaili. Vítězně z něho vyšli Němci Marc-Kevin Goellner a David Prinosil, když přehráli nizozemské turnajové trojky Jacca Eltingha s Paulem Haarhuisem ve dvou sadách.

Nasazení párů 
  (vítězové, zlato)
  (2. kolo)
  (semifinále)
  (1. kolo)
  (čtvrtfinále)
  (čtvrtfinále)
  (1. kolo)
  ''(2. kolo)

 Pavouk 

 Finálová fáze 

| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= 
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=3

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= 
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= 
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=4

| RD1-seed05=Alt
| RD1-team05= 
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=77
| RD1-score05-3=8
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= 
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=65
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= 
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=78
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= 
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=66
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=3
| RD1-team09= 
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=61
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= 
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=77
| RD1-score10-3=4

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= 
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= 
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=Alt
| RD1-team13={{nowrap| }}
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=Alt
| RD1-team14= 
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=4

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= 
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= 
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01=
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= 
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= 
| RD3-score03-1=77
| RD3-score03-2=77
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=6
| RD3-team04= 
| RD3-score04-1=64
| RD3-score04-2=64
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01=

Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| team-width=200
| RD1-seed01=8
| RD1-team01= 
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= 
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03=
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=78
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= 
| RD2-score03-1=64
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= 
| RD2-score04-1=77
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=5/Alt
| RD2-team05= 
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Alt
| RD2-team06= 
| RD2-score06-1=5
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= 
| RD2-score07-1=77
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= 
| RD2-score08-1=65
| RD2-score08-2='''6
| RD2-score08-3=4

| RD3-seed01= 
| RD3-team01=

Odkazy

Reference 

Tenis na Letních olympijských hrách 1996